My Winter Storm () — второй студийный альбом финской певицы Тарьи Турунен, выпущенный 19 ноября 2007 года на лейбле Universal Music Group.

Радиоверсия первого сингла с альбома транслировалась по финскому радио и телевидению. До конца 2007 года Тарьей был запланирован небольшой тур из 10 концертов по Европе.

Тур в поддержку альбома запланирован на 2008 год. Открыт официальный сайт альбома с информацией об этом. Альбом доступен в двухдисковом варианте с бонусным DVD-диском.

13 ноября альбом в результате утечки попал в интернет.

2 января 2009 года вышел My Winter Storm: Extended Edition, состоящее из двух дисков. Первый представляет собой переиздание альбома, второй содержит новые песни: «Enough», премьера которой состоялась в концертных турах второй половины 2008 года; «Wisdom of the Wind», написанная Джеффом Роной; а также дуэт с Доро Пеш «The Seer». Кроме того, пластинка содержит концертные записи.

Список композиций

Переиздание

Сертификации

Участники записи 
 Вокал — Тарья Турунен
 Бас-гитара — Doug Wimbish
 Гитары — Alex Scholpp
 Ударные — Mike Terrana
 Клавишные — Maria Ilmoniemi
 Виолончель — Martin Tillman
 Лидер- и бэк-вокал, гитары, дополнительные электронные ударные и клавишные — Тони Турунен
 Акустическая гитара — Кико Лорейро
 Фортепиано — Izumi Kawakatsu
 Скрипка — Lily Haydin

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Тарьи Турунен
Альбомы Universal Music
Альбомы Vertigo Records